Camille Dalmais, cantora francesa também conhecida apenas por "Camille"

Cinema
 Camille (1909), produção italiana com Vittoria Lepanto
 Camille (1915), filme com Clara Kimball Young
 Camille (1917), filme com Theda Bara
 Camille (1921), filme com Rodolfo Valentino
 Camille (filme de Fred Niblo), produção de 1926 com Gilbert Roland
 Camille (filme de Ralph Barton), produção de 1926 com Charlie Chaplin
 Camille (1936), filme com Greta Garbo
 Camille 2000, produção italiana de 1969
 Camille (1984), filme com Greta Scacchi e Colin Firth
 Camille (2007), com Sienna Miller e James Franco
 Camille Claudel (filme), com Gérard Depardieu e Isabelle Adjani

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema